Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2010 проводился с 6 по 13 марта 2010 в городе Каламазу (штат Мичиган).

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победителями чемпионата (в 1-й раз в своей истории) стала команда скипа Эрика Браун, победившая в финале команду скипа Патти Ланк. Бронзовые медали завоевала команда скипа Эми Райт.

Одновременно и там же проходил чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2010.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1, «1-я команда против 2-й»). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2, «3-я команда против 4-й»). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали получает команда, проигравшая в полуфинале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источники:)

 Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в двухраундовый тай-брейк за распределение мест с 1-го по 3-е в играх плей-офф.

 Тай-брейки 
Раунд 1 (победитель выходит в плей-офф с 1-го места)

Раунд 2 (победитель выходит в плей-офф со 2-го места)

Плей-офф

Четвертьфиналы 

1-я команда против 2-й. 12 марта, 8:00

3-я команда против 4-й. 12 марта, 8:00

Полуфинал 
12 марта, 16:00

Финал 
13 марта, 10:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2010

Спорт в США в 2010 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Мичигане